Националният отбор по баскетбол на САЩ представлява Съединените американски щати в международни мъжки / женски баскетболни срещи.

Щатите имат най-успешния национален отбор по баскетбол, печелил медали на всичките 17 олимпийски игри, в които е взел участие, от които 14 са златни. Съединените щати са на първо място в ранглистата.

Традиционно съставен от аматьори, през 1989 ФИБА променя правилото, което позволява на USA Basketball да използва професионалисти. Първият такъв отбор известен като „Дрийм тийм“, печели златото на Олимпиадата през 1992 в Барселона, Испания, като на финала побеждава . Щатите печелят златото отново през 1996, 2000, 2008, 2012.

Поради покачващото се ниво на игра, Щатите не успяват да спечелят Световното първенство през 2002, завършвайки на шесто място. На Олимпиадата 2004, Щатите губят три мача по пътя си към бронза, което е рекорд за най-много загуби в един олимпийски турнир, от колкото имат общо дотогава във всички олимпийски турнири.

За да избегнат бъдещи неуспехи USA Basketball започват да използват в състава само силни и добри играчи и успехите веднага си проличават. Щатите печелят първите си седем мача на Световното през 2006 преди да загубят на полуфинала от  и да спечелят бронзовия медал. САЩ спечелват златния медал две години по-късно на Олимпийските игри през 2008 с доминиращо представяне. Успехите биват последвани от спечелването на Световното първенство през 2010 в Турция, където въпреки че нито един играч от Олимпийския отбор през 2008 не взима участие, тимът печели без загуба. Щатите продължават доминацията си като печелят без проблеми златото на Олимпиадата през 2012 в Лондон.

Състав 
Отборът на САЩ взел участие на Летните олимпийски игри 2012.

Олимпийски игри

Външни препратки 
  Официален сайт

САЩ
!